Players Tour Championship 2011/2012 — Этап 4 (также известен под названием Paul Hunter Classic 2011) — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 24 по 28 августа 2011 года в Фюрте, Германия. Победителем стал Марк Селби, обыгравший в финале Марка Дэвиса со счётом 4:0.

В турнире приняли участие 244 игрока, из них 95 профессионалов.

Результаты

Предварительные раунды

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури-брейки 

 147, 107, 103, 102 Ронни О'Салливан
 142, 124 Джон Хиггинс
 139, 103 Дин Цзюньхуэй
 135 Марк Дэвис
 135 Лю Сун
 134, 117, 102 Нил Робертсон
 131, 106 Стив Дэвис
 129, 105, 102 Джимми Робертсон
 129 Джейми Коуп
 126, 119 Марк Селби
 121 Адам Даффи
 120 Джимми Уайт
 112, 108, 100 Юй Дэлу

 111 Эндрю Хиггинсон
 110 Чжан Аньда
 109 Дэвид Гилберт
 108 Робби Уильямс
 105 Маркус Кэмпбелл
 104 Шон Мёрфи
 104 Мэттью Стивенс
 103 Сэм Крейги
 103 Фергал О'Брайен
 102 Эльфи Бёрден
 102 Майк Данн
 102 Марк Кинг
 101 Сэм Бэйрд

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о 4-м этапе PTC 2011/12 на World Snooker 

Players Tour Championship
2011 год в снукере
Спортивные соревнования в Баварии
Спорт в Фюрте